Муравленко — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Муравленко, Сергей Викторович (род. 1950) — депутат Госдумы России, сын Виктора Муравленко.
 Муравленко, Виктор Иванович (1912—1977) — советский инженер-нефтяник, первый начальник «Главтюменьнефтегаза».

Топоним 
 Муравленко — город (с 1990) в Ямало-Ненецком автономном округе России. Назван в честь В. И. Муравленко, инженера-нефтяника, первого начальника «Главтюменьнефтегаза».

См. также 
 Муравлёв